Helmut Kritzinger ist der Name folgender Personen:

* Helmut Kritzinger (Politiker) (* 1928), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Helmut Kritzinger (Bergsteiger) (* 1967), italienischer Bergsteiger